Anton de Kombrug (Amsterdam), een brug in Amsterdam
Anton de Kombrug (Zaandam), een brug in Zaandam